Ctenophoraster är ett släkte av sjöstjärnor. Ctenophoraster ingår i familjen kamsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamsjöstjärnor
Ctenophoraster